Ла Сиберија има више значења:

 Ла Сиберија (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Сиберија (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сиберија, Ел Индио (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Сиберија (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику